Cristodulo di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Cristodulo di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta